Bergondo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Bergondo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bergondo är kuperad österut, men västerut är den platt. En vik av havet är nära Bergondo norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Bergondo. Runt Bergondo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är A Coruña,  km väster om Bergondo. I omgivningarna runt Bergondo växer i huvudsak blandskog. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Galicien